Сааремаа:

 Сааремаа — самый большой остров Эстонии и Моонзундского архипелага.
 Сааремаа — уезд в Эстонии, территория которого состоит из островов Сааремаа, Муху, Абрука, Вилсанди, Рухну и нескольких малых островов.
 Сааремаа — волость в Эстонии в составе уезда Сааремаа. 
 Сааремаа — порт в уезде Сааремаа, Эстония.
 Сааремаа — деревня в уезде Вырумаа, Эстония.
 Сааремаа — астероид 4163.